Kahramonhoi Todżikiston (2011) – 20. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn, grając systemem kołowym w 4 rundach. Tytuł obroniła drużyna Istiklol Duszanbe. Tytuł króla strzelców zdobył Jusuf Rabiew, który w barwach klubu Istiklol Duszanbe zdobył 32 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2011 w piłce nożnej
2011 w Tadżykistanie